Den här artikeln handlar om svampsläktet, för den romerske fältherren, se Gaius Lutatius Catulus.

Catulus är ett släkte av svampar. Catulus ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Catulus